Transylwania – kraina historyczna położona na Wyżynie Siedmiogrodzkiej w centralnej Rumunii
 Transylwania – polska grupa muzyczna
 Transylwania – film produkcji francuskiej w reżyserii Tony’ego Gatlifa z 2006 roku
 Transylvania – krótko istniejąca kolonia brytyjska na terenie stanu Kentucky w Stanach Zjednoczonych